Ulitzka ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ulitzka (1873–1953), katholischer Priester und Politiker
 Jürgen Ulitzka (* 1960), deutscher Fußballspieler